Mlatiharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mlatiharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Mlatiharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar